Yasmine hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 Yasmine Bleeth (1968), actriz estadounidense.
 Yasmine Kassari (1970), directora de cine belgo-marroquí.
 Yasmine Lafitte (1973), actriz porno marroquí.